Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 5 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Robyn Ebbern.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Helen Plaisted.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Perth

dames 1965
Perth
Tennis en Australie en 1965
Tennis en janvier 1965